Le château du Bouchet est le nom de plusieurs édifices en France dont  :

 Le château du Bouchet de Rosnay (Indre) ;
 Le château du Bouchet de Lasse (Maine-et-Loire) ;
 Le château du Bouchet de Dry (Loiret) ;
 Le château du Bouchet de Nuars (Nièvre) ;
 Le château du Bouchet à Bazarnes (Yonne).

Références 

Bouchet